Irish Masters 1990 (также известен как Benson & Hedges Irish Masters 1990 — по названию спонсора) — профессиональный нерейтинговый (пригласительный) снукерный турнир, проходивший весной 1990 года (сезон 1989/90) в Килдэре (Ирландия). Победителем турнира стал Стив Дэвис, обыгравший в финале Денниса Тейлора со счётом 9:4.

Результаты 

Первый раунд

Матчи до 5 побед

 Терри Гриффитс 5:2 Дуг Маунтджой  
 Вилли Торн 5:1 Майк Халлетт  
 Деннис Тейлор 5:3 Клифф Торбурн  
 Джимми Уайт 5:4 Джо Джонсон

Ссылки 

 Результаты турнира на Snooker Scene 
 Некоторые другие данные о турнире в архиве Криса Тёрнера 

1990 год в снукере
Irish Masters